een horrorboek van Kôji Suzuki, zie Ringu (boek)
 een hierop gebaseerde Japanse film, zie Ringu (film)